Na química, valência é um número que indica a capacidade que um átomo de um elemento tem de se combinar com outros átomos, capacidade essa que é  medida pelo número de elétrons que um átomo pode dar, receber, ou compartilhar de forma a constituir uma ligação química. Isto está relacionado com o número de espaços omissos nas camadas eletrônicas do átomo. Os adjetivos que descrevem as valências atômicas usam prefixos gregos, como mono, bi, tri e tetra para as valências respectivamente iguais a  1, 2, 3, 4.  Grupo dos elementos principais que são os metais geralmente possuem apenas uma valência, igual ao número de elétrons na camada de valência.  Metais de transição freqüentemente possuem diversas valências (veja lista abaixo).

O termo valência não significa o mesmo que o termo número de oxidação. Para um símples composto iônico o número de oxidação de um metal será geralmente igual ao de valência,  embora para compostos covalentes que envolvem não-metais haja frequentemente uma diferença.

Lista

Lista de distribuição eletrônica comuns para os primeiros 103 elementos em ordem de número atômico:

Ver também 

Número de oxidação
Linus Pauling
Eletrovalente
 Diagrama de Linus Pauling
 Camada de valência
 Princípio de Aufbau
 Princípio de exclusão de Pauli

Bibliografia 
 AMARAL, Luciano do, Química, Edicoes Loyola ISBN 8-515-01241-3
 Sebastião Formosinho, Nos Bastidores da Ciência. 20 anos depois, Imprensa da Univ. de Coimbra ISBN 9-898-07409-4

Propriedades químicas